't Zandt (Groningen), een klein dorp in de Groningse gemeente Eemsdelta
 VV 't Zandt, een voormalige amateurvoetbalclub uit bovenstaand dorp
 Heerlijkheid 't Zandt, een heerlijkheid bij Katwijk (Zuid-Holland), sinds eeuwen in het bezit van het geslacht Van Wassenaer

Zie ook 
 't Zand